Oksytania – kraina historyczna we Francji
 Oksytania – region administracyjny we Francji